A 2014. évi téli olimpiai játékokon a snowboard férfi snowboard cross versenyszámát február 18-án rendezték a Rosa Hutor alpesi síközpontban, Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a francia Pierre Vaultier nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

A verseny eredetileg február 17-én rendezték volna. A köd miatt azonban elhalasztották 18-ára.

Eseménynaptár 
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A versenyt február 17-éről elhalasztották és a selejtezőt törölték. A versenyzőket a nyolcaddöntőbe a világkupa eredményeik alapján sorolták be. A nyolcaddöntőtől kieséses rendszerben folytatódott a versenyszám. Minden futamból az első három helyen célba érkező versenyző jutott tovább a következő fordulóba. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás időeredmény vagy helyezés alapján

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntők 
Kisdöntő

Döntő

Jegyzetek

Források 

Snowboard a 2014. évi téli olimpiai játékokon